Le qualificazioni del singolare  del Winston-Salem Open 2013 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  David Goffin (qualificato)
  João Sousa (ultimo turno, Lucky Loser)
  Thiemo de Bakker (qualificato)
  Denis Kudla (ultimo turno, Lucky Loser)

  Steve Johnson (qualificato)
  James Duckworth (secondo turno)
  Saketh Myneni (secondo turno)
  Sanam Singh (ultimo turno)

Qualificati 

  David Goffin
  Steve Johnson

  Thiemo de Bakker
  Frederik Nielsen

Lucky Loser 

  João Sousa

  Denis Kudla

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni
 

Winston-Salem Open 2013
ATP World Tour 2013